Гудбай, Америка — название произведений.
 «Гудбай, Америка» — второе название песни «Последнее письмо» группы «Наутилус Помпилиус».
 «Гудбай, Америка!» — музыкальный сборник Вячеслава Бутусова, состоящий из песен группы «Наутилус Помпилиус».
 «Гудбай, Америка» — фильм 2020 года режиссёра Сарика Андреасяна.

См. также 
 «Прощай, Америка!» — советский фильм 1951 года режиссёра Александра Довженко.